Il Borro o Fosso di Serravalle è un piccolo torrente, appartenente al bacino idrografico del Sesia.

Percorso 
Nasce presso il colle chiamato Alpino e riceve le acque (periodiche) dei canaloni che scendono dalle ripide vallate circostanti. Sfocia nel Sesia presso Serravalle Sesia, dopo aver percorso circa 10 km.

Portata 
Il Borro ha una portata molto limitata per la scarsa ampiezza del bacino; tuttavia in casi di forti precipitazioni (vedi nel 1968), può esondare facilmente provocando notevoli danni.

Fauna ittica 
La fauna ittica del Borro di Serravalle risulta scarsamente strutturata per la portata che nelle estati particolarmente calde si riduce nulla. Rimangono delle popolazioni nel tratto iniziale di trota fario.

Inquinamento 
La scarsa portata, fa sì che nel tratto finale le acque siano particolarmente inquinate per scarichi di vario genere; tuttavia si è visto un netto miglioramento dai primi anni del XXI secolo.

Fiumi della provincia di Vercelli
Affluenti del Sesia